USiL steht für:
 Universitätskrankenhaus Lund (Universitetssjukhuset i Lund), eines der ältesten Krankenhäuser Schwedens

US-IL steht für:
 , ISO-3166-2-Code des US-amerikanischen Bundesstaates

USIL